QG peut faire référence à :
 Quartier général ;
 Le QG, un feuilleton télévisé français.